Soy puede referirse a:

 Soy (revista) (años 2000), suplemento LGBT del diario argentino Página/12.

Además, en música, puede hacer referencia a:
 Soy (álbum de Julio Iglesias) (1973), álbum del cantante español Julio Iglesias.
Soy (álbum de Alejandra Guzmán) (2001), álbum de la cantante mexicana Alejandra Guzmán.
 Soy (álbum de Cynthia) (2006), álbum de la cantante mexicana Cynthia.
 Soy (álbum de Ednita Nazario) (2009), álbum de la cantante puertorriqueña Ednita Nazario.
 Soy (álbum de Lali) (2016), álbum de la cantante argentina Lali.
 «Soy» (canción de Ana Torroja) (2011), canción del álbum Sonrisa de la cantante española Ana Torroja.
 «Soy» (canción de Mon Laferte) (2011), canción del álbum Desechable de la cantante chilena Mon Laferte.
 «Soy» (canción de Lali) (2016), canción del álbum homónimo de la cantante argentina Lali.